Le terme Conleau peut faire référence à :
 la presqu'île de Conleau, une île reliée au continent par une digue sur la commune de Vannes,
 le quartier de Conleau, quartier du Sud de la ville de Vannes, tirant son nom de la presqu'île,
 la rivière de Conleau, ou Vincin, rivière dont l'embouchure se situe à proximité de la presqu'île.